Wilhelm X. ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm X. (Aquitanien), Herzog (1127–1137)
 Wilhelm X. (Auvergne), Graf (1224–1246)
 Wilhelm X. (Montferrat), Markgraf (1464–1483)